Peach har flere betydninger:

 Peach (luftfartsselskab) – luftselskab fra Japan
 Peach (metalgruppe) – metalgruppe fra England
 Peach (popgruppe) – popgruppe fra England
 Prinsesse Peach – figuren man skal redde i Super Mario-spillene
 frugten ferskens navn på engelsk